Кручи́нина — русская женская фамилия; имеет мужскую форму Кручи́нин.

Известные носители 
 Кручинина, Альбина Никандровна (род. 1943) — советский, российский музыковед, исследователь древнерусского певческого искусства, профессор Санкт-Петербургской консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова.
 Кручинина, Любовь Геннадьевна (род. 1972) — советская и украинская фристайлистка, чемпионка СССР.
 Кручинина, Ольга Семёновна  (1917—2007) — советский, российский художник по костюмам, заслуженный работник культуры РСФСР, народный художник Российской Федерации.
 Кручинина Елена Ивановна — героиня комедии А. Н. Островского  «Без вины виноватые» (1883).

См. также 
 Кручинин
 Кручинино